Паперний —  — єврейське або італійське прізвище.

Жіноча форма прізвища — Паперна.

Походження 
Прізвище Паперний — відноситься до поширеної групи єврейських прізвищ, утворених від назв професій або роду діяльності. У більшості випадків єврейські так звані «професійні» прізвища, являють собою просто назву професії, незалежно від мови, з якого взято відповідне слово.

Прізвище Паперно походить від грецького та білоруського слова «paper», що означає «папір». Мабуть, діяльність перших носіїв цього прізвища була пов'язана з папером — виробництвом, торгівлею або, можливо, з книгодрукування.

Крім того прізвище Паперний є модифікацією прізвища Паперно. Прізвище Паперно сефардського походження. Відома родина Паперна, що жила в італійському місті Ліворно до початку XIX століття.

Існують різні варіанти цього прізвища — Паперна, Паперник, Папернов і т. д.

Один з найвідоміших представників цієї родини — Авраhам Яків Паперна, педагог, літературний критик, письменник, який писав на івриті . Він народився в 1840 року в м. Копиле Мінської губернії, де дід його служив рабином. Отримав традиційну освіту, зазнав впливу Хаскали. Викладав основи юдаїзму в гімназіях в Плоцьку та завідував місцевим єврейським училищем. З 1862 року почав публікувати вірші та статті в єврейських періодичних виданнях. У ті ж роки захопився російською літературою та літературною критикою. Паперна написав ряд підручників з російської мови, граматики івриту тощо, які витримали численні видання. він є автором статті «Про книги Макавеїв», книга про стан і потреби початкової єврейської освіти в Російській імперії, а також серія історичних нарисів про єврейські громадські установи Польщі. Найбільш значні в художньому та пізнавальному відношенні «Спогади» Паперний, в яких дано яскраві картини єврейського життя в Російській імперії 1850-1860-х рр..

Відомі носії 
 Паперний Антон Павлович (нар. 1971 р.) — ізраїльський перекладач, що перекладає сучасну українську поезію, російську класичну поезію на іврит, а також перекладає українською з івриту.
 Паперний Володимир Зіновійович (нар. 1944 р.) — радянський, американський та російський письменник, дизайнер, мистецтвознавець, культуролог, історик архітектури. Син Зіновія Паперного, брат Тетяни Паперної, двоюрідний брат Ірини Паперної, двоюрідний дядько Олексія Паперного.
 Паперний Євген Васильович (нар. 1950 р.) — український актор театру, кіно та дубляжу. Народний артист України (1992).
 Паперний Зіновій Самойлович (1919—1996) — радянський і російський літературознавець, критик. Батько Володимира Паперного, дядько Ірини Паперної, дід Дмитра Паперного, двоюрідний дід Олексія Паперного.
 Паперний Олексій Михайлович (нар. 1963 р.) — російський поет, музикант. Син Ірини Паперної, двоюрідний племінник Володимира Паперного, внучатий племінник Зиновія Паперного.

Див. також 
 Паперник

Примітки